Рамзей, Норман Фостер — американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике.
 Рамзей — крупный древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.